Il doppio del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Shimada e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Johan Landsberg 4-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (finale)

 James Greenhalgh /  Cristiano Testa (semifinali)
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1999